Зденек () — мужское имя и фамилия чешского происхождения, популярная форма старославянского имени Здеслав (, ср. также ). Именины — 23 января.

Существуют мнения о связи имени с именем латинского происхождения Сидоний, однако с учётом частого употребления первого, начиная с XII—XIII веков, и редкости последнего, другие источники оценивают прямую связь как маловероятную.

11-е по частоте использования из чешских мужских имён — около 130 тысяч носителей в Чешской Республике (1,2 % от её населения), при этом наибольшее абсолютное количество Зденеков было зарегистрировано статистикой в Праге, а наибольшая относительная (к численности населения) популярность имени наблюдалась в области Брно.. В форме «Зденко», а также в женских версиях «Здена» и «Зденка» употребляется также в Хорватии. Встречается также как фамилия.

Носители, известные по имени
 Зденек Буриан — чешский художник
 Зденек Земан — чешский футбольный тренер
 Зденек Зикмунд — советский теннисист и хоккеист
 Зденек Кутлак — чешский профессиональный хоккеист
  — чешский клирик, ректор Карлова университета в 1408—1409 годах
 Зденек Неедлы — чехословацкий учёный и государственный деятель
 Зденек Сейдл — чешский художник
 Зденек Сметана — чешский режиссёр, сценарист, художник-мультипликатор и иллюстратор
 Зденек Фикар — чешский фигурист
 Зденек Конопиштьский из Штернберка или проще Зденек из Штернберка (1420—1476) — вельможа и королевский дипломат, представитель конопиштьской ветви чешского дворянского рода Штернберков

Носители в качестве фамилии
  (род. 1960) — чешский джазовый пианист.
  — американский инженер и соведущий нескольких научно-популярных телешоу.
  (род. 1979) — чешский актёр.

См. также 
 Здеслав

Примечания 

Имена славянского происхождения
Чешские имена